Ducat de Mecklenburg-Schwerin, ducat al nord de l'actual Alemanya existent entre 1701 i 1815, governat per la Casa de Mecklenburg
 Estat Lliure de Mecklenburg-Schwerin, estat federat durant la República de Weimar (1918-1933)
 Fußball-Club Mecklenburg Schwerin, club de futbol alemany de la ciutat de Schwerin, Mecklenburg-Pomerània Occidental 
 Gran Ducat de Mecklenburg-Schwerin, estat sobirà format el 1804 fins a la seva dissolució el 1918